Margarethenhof steht für:
 Margarethenhof (Neustadt am Main), Ortsteil von Neustadt am Main
 Margarethenhof (Rohlstorf), Ortsteil von Rohlstorf
 Margarethenhof (Flensburg), Gebäudekomplex in Flensburg
 Margarethenhof (Ittenbach), Gebäudekomplex in Königswinter
 Margarethenhof (Trier), Kulturdenkmal in Trier
 Margarethenhof (Hasselbach), Aussiedlerhof bei Hasselbach (Taunus)
 Margarethenhof, ehemals im Kreis Pyritz, Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Młodolice
 Margarethenhof, ehemals im Kreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Pogorzelica (Radowo Małe)

Siehe auch:
 Margaretenhof